Memorial Coliseum (lub Veterans Memorial Coliseum) może odnosić się do obiektów:
 Alexander Memorial Coliseum (Atlanta, Georgia)
 Allen County War Memorial Coliseum (Fort Wayne, Indiana)
 Arizona Veterans Memorial Coliseum (Phoenix, Arizona)
 XL Center Veterans Memorial Coliseum (Hartford, Connecticut)
 Jacksonville Veterans Memorial Coliseum (Jacksonville, Floryda)
 Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum (Winston-Salem, Karolina Północna)
 Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, Kalifornia)
 Memorial Coliseum (Corpus Christi, Teksas)
 Memorial Coliseum (Lexington, Kentucky)
 Nassau Veterans Memorial Coliseum (Uniondale, Nowy Jork)
 New Haven Veterans Memorial Coliseum (New Haven, Connecticut)
 Winston-Salem Memorial Coliseum (Winston-Salem, Karolina Północna)
 Veterans Memorial Coliseum (Marion, Ohio)
 Veterans Memorial Coliseum (Portland, Oregon)
 Veterans Memorial Coliseum (Madison, Wisconsin)

Memorial Coliseum to wcześniejsza nazwa obiektów:
 Beard–Eaves–Memorial Coliseum (Auburn, Alabama)
 Coleman Coliseum (Tuscaloosa, Alabama)